Miasta w USA:
 Whitman – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
Gminy w USA:
 Whitman (ang. Whitman Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Whitman (ang. Whitman County) – w stanie Waszyngton